Kampong Sawah is een plaats in het Bruneis district Belait.

Externe links
Kampong Sawah op Maplandia

Plaats in Brunei